Бори́с Миха́йлович Осове́цкий () — советский и российский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, декан геологического факультета (1984—1987), проректор по научной работе (1987—1997) Пермского университета, лидер научного направления «Разработка теоретических основ наноминералогических исследований и нанотехнологические приложения».

Биография 
В 1961—1965 годах учился на геологическом факультете Пермского государственного университета; окончил вуз с отличием.

Ассистент (1967—1970), старший преподаватель (1970—1972), доцент (1974—1986), профессор геологического факультета Пермского университета (с 1987).

С 1968 года — кандидат геолого-минералогических наук (диссертация «Процессы формирования современного аллювия (на примере Прикамья)»); с 1985 года — доктор геолого-минералогических наук (диссертация «Формирование вещественного состава тяжёлой фракции аллювиальных осадков»).

В 1969—1970 и 1998—2008 годах — заведующий кафедрой минералогии и петрографии Пермского государственного университета. В 1984-1987 годах — декан геологического факультета, в 1987—1997 годах — проректор по научной работе ПГУ.

С 2006 года — заведующий лабораторией минералого-петрографических исследований Естественнонаучного института Пермского университета.

Лидер научного направления «Разработка теоретических основ наноминералогических исследований и нанотехнологические приложения».

Учебная работа 
Преподаватель высшей квалификации, читает лекции федерального компонента для всех специальностей факультета. Через его руки прошло более 4000 студентов и магистрантов.

За последние годы осуществлена коренная модернизация возглавляемой им кафедры, которая вошла в число ведущих среди университетов России.

Реализован нацпроект «Образование», осуществлен переход на трехуровневое образование, оборудованы 5 современных аудиторий для проведения учебных занятий и 5 учебно-научных лабораторий: обработки и подготовки проб, электронно-зондового, термовесового, атомно-абсорбционного, минералогического анализов, оснащенных современным уникальным оборудованием мирового уровня на сумму около 23 млн руб.

Для повышения компетентности выпускников в 2006 году непосредственно под руководством Б. М. Осовецкого организован студенческий геологопоисковый отряд.

Им подготовлены с использованием мультимедиасистем курсы по 7 дисциплинам, в том числе впервые в России по современным отраслям науки — «Наноминералогия», «Прецизионные методы исследования».

Научная деятельность 
Изучил в экспедициях аллювий рек на территории бывшего СССР. Создал научную школу минералогии аллювия, разработал теоретические основы миграции и концентрации минералов. Его фундаментальные исследования опубликованы в 10 монографиях и 220 статьях.

Под его руководством защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертация. Он участвует в работе международных форумов, в 2005 году был организатором XIII Международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания. Его инновационные технологии внедряются в процессе выполнения фундаментальных научных и прикладных хоздоговорных тем и грантов.

Важнейшим научным открытием последних лет является обнаружение им лично в 2006 году первых алмазов на территории платформенной части Прикамья, что создало перспективы обнаружения коренных месторождений в Коми-Пермяцком округе.

Основные современные направления научных исследований: седиментология (разрабатываются методы изучения вещественного состава терригенных пород с целью восстановления истории их формирования); минералогия (новые экспресс-методы изучения свойств минералов, их типоморфных признаков); прогнозирование и поиски полезных ископаемых (алмазов, золота, платиноидов и др.); геоэкология (методы геоэкологических исследований); наноминералогия (наноминералогические исследования золота и алмазов).

Награды и звания 
 Звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 1997 год.
 Диплом «Заслуженный профессор Пермского университета», 2009 год.

Членство в организациях и обществах 
 Член диссертационных советов Пермского университета и Уральского горного университета (Екатеринбург).
 Входит в состав ученых советов ЕНИ и геологического факультета ПГНИУ.
 Действительный член Российской экологической академии (с 1994)
 Член-корреспондент Академии естественных наук (с 1996).

Публикации 
Монографии:
 Осовецкий Б. М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1986. 259 с.
 Осовецкий Б. М. Падение минералов в тяжелых жидкостях (новые методы исследования). Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1992. 140 с.
 Осовецкий Б. М. Дробная гранулометрия аллювия/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 1993. 343 с.
 Осовецкий Б. М. Лунев Б. С. Мелкие алмазы Урала / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1996. 128 с.
 Осовецкий Б. М. Геохимические исследования по тяжелым минералам / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2003. 192 с.
 Осовецкий Б. М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004. 292 с.
 Осовецкий Б. М., Илалтдинов И. Я. Золото юрских отложений Вятско-Камской впадины / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 230 с.

Основные статьи:
 Осовецкий Б. М. О связи минерального состава тяжелой фракции аллювиальных отложений с их гранулометрией // Литология и полезные ископаемые. 1974. № 1. С. 96-109.
 Осовецкий Б. М. Метод определения плотности мелких минеральных частиц по скорости падения в бромоформе // Записки ВМО. 1976. Ч. 105, вып. 3. С. 392—396.
 Осовецкий Б. М. Вещественный состав современного аллювия р. Кубани и условия его формирования // Литология и полезные ископаемые. 1977. № 1. С. 66-80.
 Осовецкий Б. М. О методике обработки проб с мелкими зернами полезных ископаемых // Изв. вузов. Геология и разведка. 1979. № 4. С. 112—116.
 Осовецкий Б. М. Лунев Б. С. Уральские россыпи с мелким золотом // Известия вузов. Горный журнал. 1994. № 2 (6). С. 51-62.
 Осовецкий Б. М. Редкоземельная и тантал-ниобиевая минерализация мезозойско-кайнозойских отложений Вятско-Камской впадины // Литосфера. 2010. № 2. С. 62-76.

Примечания

Литература 
 Осовецкий Борис Михайлович // Профессора Пермского государственного университета: (1963—2001)  / Гл. ред. В. В. Маланин. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. — 419 с. — С. 306—307.
 Камень чистой воды // От мира сего: портреты учёных на фоне времени / сост. С. Ф. Журавлёв. Пермь, 2006. С. 204—217.
 Осовецкий Борис Михайлович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016)  / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. — 452 с. — С. 296.
 Осовецкий Борис Михайлович  // Энциклопедия «Пермский край».
 Бусыгина Н. А., Ибламинов Р. Г. Профессору Б. М. Осовецкому 70 лет

Ссылки 
 Борис Михайлович Осовецкий — Заслуженные профессора ПГНИУ.
 Осовецкий Борис Михайлович на сайте ПГНИУ.

Геологи России
Геологи СССР
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники геологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели геологического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы геологического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по научной работе Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Заслуженные профессора Пермского государственного университета